Síria — país moderno no Oriente Médio
Língua siríaca — ou sírio
Alfabeto siríaco

Províncias romanas 
 Síria (província romana)
 Eufratense ou Síria Eufratense
 Síria Palestina

Toponímia 
Șiria — comuna da Transilvânia, Roménia
Sírio — distrito do município de Santo Cristo, Brasil

Outros usos 
Sirius — estrela alfa da constelação Cão Maior
Lago Sírio — no Piemonte, Itália
Esporte Clube Sírio — da cidade de São Paulo, Brasil

Ver também 
Assírios

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos